Пауль Херард Капдевиль Кастро (; родился 2 апреля 1983 года в Сантьяго, Чили) — чилийский профессиональный теннисист.
 победитель 1 турнира ATP в парном разряде.

Общая информация 
Пауль — один из двух детей Гильермо и Эммы Капдевиль; его старшего брата зовут Уильям (ныне является менеджером Пауля, а раньше также пробовавший себя в протуре). Родители работают на заводе, производящем автозапчасти.

В теннисе с девяти лет; любимое покрытие — грунт. Увлекается футболом и игрой на гитаре.

Спортивная карьера 
В профессиональном теннисе с 2002 года. В 2003 году в парном разряде выигрывает первый турнир из серии «фьючерс». В сентябре того же года дебютировал в основных соревнованиях ATP-тура, пройдя квалификационный отбор на турнире в Коста-де-Суипе. В апреле 2005 года в Боготе выиграл дебютный для себя «челленджер». В августе он дебютировал на турнире серии Большого шлема Открытом чемпионате США, где вышел во второй раунд, победив француза Поля-Анри Матьё. В феврале 2006 года на турнире в Мемфисе в первом раунде обыграл № 14 в мировом рейтинге на тот момент Томми Робредо — 4-6, 7-6(3), 6-4, затем взяв верх над хорватом Иво Карловичем — 7-6(1), 3-6, 7-5, Капдевиль впервые вышел в четвертьфинал турнира ATP, уступив затем бельгийцу Кристофу Влигену. На Открытом чемпионате Франции выходит во второй раунд, переиграв Грега Руседски 6-3, 6-1, 4-6, 7-6(7), но уступив Марио Анчичу.

В 2007 году, пройдя три раунда квалификации сыграл на Открытом чемпионате Австралии. В матче первого раунда чилиец обыграл Жюльена Беннето, а во втором проиграл Станисласу Вавринке. В феврале выиграл первый титул на турнирах ATP: случилось это событие на его родине — на турнире в Винья-дель-Маре, где в парном разряде он смог победить, выступая совместно с испанцем Оскаром Эрнандесом. В апреле он побеждает на «челленджере» в Флорианополисе. В июле вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне. Пробившись на Открытый чемпионат США через квалификацию, Пауль дошёл до второго раунда, где сыграл против действующего № 1 в мире Роджера Федерера, уступив 1-6, 4-6, 4-6. В конце 2007 года впервые попал в Топ-100 в мировом рейтинге. В июле 2008 года выходит в четвертьфинал в Индианаполисе. В августе и сентябре выиграл «челленджеры» в Бингемтоне и Аракажу.

В феврале 2009 года выходит в четвертьфинал турнира в Винья-дель-Маре. В апреле на турнире в Эшториле ему впервые удалось пройти в полуфинал. В матче первого раунда того турнира Капдевиль переиграл № 19 в мире — Давида Налбандяна — 6-2, 6-2. В августе защитил титул на «челленджере» в Бингемтоне. В 2010 году результаты чилийца ухудшились, из-за чего Пауль на время вылетел в третью сотню. Лишь в конце года смог выиграть один «челленджер» в Гуаякиле. В 2011 выиграл два «челленджера» в Гвадалахаре и Бингемтоне, а в 2012 году ещё один — в Сантьяго. В 2013 году выиграл «челленджер» в Сан-Паулу.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров в одиночном разряде

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (22)

Победы (10)

Поражения (12)

Финалы турниров в парном разряде

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (18)

Победы (8)

Поражения (10)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Чили